Ву́лиця Макси́ма Ри́льского — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Максима Рильського — вулиця в Дрогобичі.
 Вулиця Максима Рильського — вулиця в Калуші.
 Вулиця Максима Рильського — вулиця в Києві.
 Вулиця Максима Рильського — вулиця у Лисичанську.
 Вулиця Максима Рильського — вулиця в Рівному.
 Вулиця Максима Рильського — вулиця в Стрию.
 Вулиця Максима Рильського — вулиця в Ужгороді.